Henning von Bassewitz ist der Name folgender Personen:
* Henning von Bassewitz (1814–1885), Mecklenburg-Schwerinscher Staatsminister und Mitglied des Reichstages (Norddeutscher Bund)
 Henning Adam von Bassewitz (1731–1770), Braunschweig-Wolfenbüttelscher Geheimrat, Gesandter und Oberkämmer
 Henning Friedrich von Bassewitz (1680–1749), auf Prebberede, römisch- und russisch-kaiserlicher Geheimrat